Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A cím védője az orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina párosa volt, ezúttal azonban Vesznyina sérülése miatt nem indult, Makarova párja Vera Zvonarjova volt, akivel a 2. körig jutott.

A tornán elért eredményüktől függően Jekatyerina Makarova, Latisha Csan, Babos Tímea és Andrea Sestini Hlaváčková volt esélyes a páros világranglista élére kerülésre. Makarova és Csan a második körben kiestek. Hlaváčková már csak akkor kerülhetett volna a világranglista élére, ha megnyeri a tornát, és Babos nem jut be a negyeddöntőbe, de a cseh versenyző a harmadik körben kiesett. Ezzel Babos Tímea a páros világranglista élére került.

Bethanie Mattek-Sands és Lucie Šafářová a karrier Grand Slam eléréséért szálltak harcba. Ez volt az első közös páros játékuk Mattek-Sands egy évvel ezelőtti sérülése óta. Ezúttal a negyeddöntőig jutottak.

A győzelmet a Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková cseh kettős szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 4–6, 6–0 arányban legyőzték az amerikai Nicole Melichar és a cseh Květa Peschke párosát.

A magyar Babos Tímea francia partnerével, Kristina Mladenoviccsal az 1. kiemeltként indulhatott, de a negyeddöntőben vereséget szenvedtek az Alicja Rosolska–Abigail Spears párostól. A torna másik magyar résztvevője, Stollár Fanny párjával, a spanyol Georgina García Pérezzel a selejtezőben negyedik kiemeltként indulhatott, azonban az 1. körben aratott győzelmük után a második körben vereséget szenvedtek, és nem jutottak a főtáblára. Visszalépés folytán azonban szerencsés vesztesként mégis indulhattak a főtáblán, és első felnőtt Grand Slam főtáblás tornagyőzelmüket aratták az 1. körben a Mandy Minella–Anastasija Sevastova luxemburgi–lett páros elleni 6–1, 6–2 arányú győzelemmel, a 2. körben azonban kikaptak a később a döntőig jutó Nicole Melichar–Květa Peschke párostól.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

N2